

Geografia 

 Santa Giusta – comune italiano della provincia di Oristano che ospita lo stagno
 Santa Giusta – frazione di Colli a Volturno in provincia di Isernia
 Santa Giusta – frazione di Loiri Porto San Paolo in provincia di Sassari
 Santa Giusta – frazione di Amatrice in provincia di Rieti
 Quarto di Santa Giusta anticamente noto come Quarto di San Giorgio, rione storico dell'Aquila

Santi e beati 

 Santa Giusta, martire a Cartagine in data imprecisata con i santi Catulino, Fiorenza, Giulia e Gennaro, celebrata il 15 luglio
 Santa Giusta di Santa Giusta (†130), martire a Santa Giusta con le sante Giustina ed Enedina, celebrata il 14 maggio
 Santa Giusta di Bazzano (†286), martire a Bazzano (L'Aquila) con i fratelli Giustino e Felice, celebrato il 1º agosto.
 Santa Giusta martire da Siviglia (†287), martire insieme a santa Rufina a Siviglia, della quale sono co-patrone, celebrata il 17 luglio

Altro 

 Elevatore di Santa Giusta – ascensore famoso in Lisbona, Portogallo
 Diocesi di Santa Giusta – sede vescovile dell'arcidiocesi di Oristano, soppressa nel 1503

Pagine correlate 
 Giusta
 Chiesa di Santa Giusta (disambigua)

Fonti 

 
 Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000